BOZAR, een kunstenhuis in Brussel, tot 2002 bekend als PSK, Paleis voor Schone Kunsten of Palais des Beaux-Arts
 Palace of Fine Arts, een bouwwerk in San Francisco
 Paleis voor Schone Kunsten (Mexico-Stad), het opera- en concertgebouw van Mexico-Stad, sinds 1931
 Paleis voor Schone Kunsten van Luik, sinds 1905
 Sinds 2016 is hier gevestigd museum La Boverie
 Museum voor Schone Kunsten (Rijsel) of Palais des Beaux-Arts